Zieleniewski:
 Edmund Jan Kanty Zieleniewski (1855–1919) – przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego
 Edmund Paweł Zieleniewski (1893–1971) – przemysłowiec, syn Edmunda Jana Kantego Zieleniewskiego
 Jan Zieleniewski (19??–1939) – marynarz, instruktor żeglarski
 Kazimierz Zieleniewski (1888–1931) – polski malarz
 Leon Zieleniewski (1842–1921) – przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego
 Ludwik Zieleniewski (1819–1885) – konstruktor i wynalazca, przemysłowiec, pionier przemysłu maszyn i narzędzi
 Mieczysław Zieleniewski (1890–1970) – przemysłowiec, syn Leona Aleksandra Zieleniewskiego
 Sławomir Zieleniewski (1914–1994) – teoretyk wychowania fizycznego, trener
 Tadeusz Kalina-Zieleniewski (1887–1971) – polski dowódca wojskowy